L'adjectif polycyclique signifie « à plusieurs cycles ».

Botanique 
 Un végétal ou un axe (rameau, pousse) est polycyclique s'il est capable de produire plusieurs unités de croissance par an.

Chimie 
 En chimie organique, un composé polycyclique est un composé cyclique constitué de plusieurs cycles.

en:Polycyclic